Туохтъярви — озеро на территории Суккозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км², площадь водосборного бассейна — 13,9 км². Располагается на высоте 214,1 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянный водоток, впадающий в озеро Метчаянгъярви, являющийся истоком реки Кукозерки, впадающей в озеро Янгозеро. Из последнего берёт начало река Ломнезерка, впадающая в озеро Селецкое.

С севера от озера проходит просёлочная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007147.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Ломнезерки
Озёра Муезерского района